Daucus nebrodensis är en flockblommig växtart som beskrevs av P.Gabriel Strobl. Daucus nebrodensis ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
nebrodensis